Дисциплината 200 м бруст при жените се проведе на 1 и 2 август в Олимпийския център за водни спортове.

Резултати

Серии

Полуфинали

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Финал

Източници 

200 м бруст (жени)